Ptolemaeus of Ptolemeüs (Grieks: Πτολεμαῖος), ook wel Ptolo-, is een van oorsprong Griekse eigennaam met de betekenis "de oorlogszuchtige". De naam is vooral bekend als die van vele vorsten uit de dynastie der Ptolemaeën. De voornaam Bartolomeüs wordt wel geduid als "zoon van Ptolemeüs".

Jongensnaam